Доннкойрке (Донн Коркі) (д/н — 792/796) — король Дал Ріади в 781—792/796 роках. Алан Орр Андерсон припустив, що Донкойрке може бути прізвищем, яке, ймовірно, означає «Коричневий овес».

Про батьків відсутні відомості. Є лише згадка в «Анналах Ольстера», які повідомслять про смерть 796 року Доннкойрке як далріадського короля. Припускають, що він зайняв трон після Фергюса II. Можливо розділив Дал Ріаду з Костянтином I й Еохайдом IV. 792 року зазнав поразки від першого, а помер або загинув 796 року (за однією з версій у війні з норманами, що сплюндрували узбережжя королівства).

Примітки

Джерела 
 Anderson, Alan Orr, Early Sources of Scottish History A.D 500—1286, volume 1. Reprinted with corrections. Paul Watkins, Stamford, 1990. ISBN 1-871615-03-8
 Bannerman, John, «The Scottish Takeover of Pictland» in Dauvit Broun & Thomas Owen Clancy (eds.) Spes Scotorum: Hope of Scots. Saint Columba, Iona and Scotland. T & T Clark, Edinburgh, 1999. ISBN 0-567-08682-8
 Alex Woolf. From Pictland to Alba 789~1070 The New Edinburgh History of Scotland. Edinburgh University Press, Edinburgh (2007) (ISBN 9780748612345)
Королі Дал Ріади